Bene immobile – un terreno, oppure un fabbricato o in genere una costruzione stabile, di qualunque materiale costituita

Musica
 Immobile – singolo della cantante Alessandra Amoroso

Persone
 Ciro Immobile (1990) – calciatore italiano

Pagine correlate
Immobilizzazione